Туралићи могу да буду:

 Туралићи (Власеница), насељено мјесто у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Туралићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Туралићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација БиХ, БиХ